Сергей Иванович Шабельский (25 марта 1885, Харьков — 12 июня 1956, Алма-Ата) — советский композитор, дирижёр, пианист, заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1954).

Биография 
В 1903 году окончил Харьковскую гимназию, в 1903-1906 годах учился на юридическом факультете Петербургского университета, в 1904-1909 годах изучал теорию музыки и композицию (класс профессора Н. А. Соколова).

С 1930 года жил и работал в Алма-Ате дирижёром оркестра Казахского театра драмы. В 1936-1942 годах — пианист эстрадного оркестра, в 1944-1949 годах — руководитель музыкального отдела киностудии «Казахфильм». С 1948 года преподавал инструментовку в Алма-Атинской консерватории.

Деятельность Шабельского благоприятно повлияла на становление казахского профессионального музыкального искусства. Сочинял в основном в жанре камерно-инструментальной музыки. Его основные произведения — «Казахская сюита», симфоническая поэма «Казахстан» (совместно с Л. А. Хамиди), «Алатау», «Той бастар», два квартета на основе казахского фольклора («Памяти Амангельды», «Памяти Абая») и другие. В этих произведениях Сергей Шабельский умело сочетал казахский национальный музыкальный фольклор и достижения русской классической симфонии. Также Шабельским была написана музыка к спектаклям «Ночные раскаты», «Каракыпчак Кобланды», «Ахан Сере — Актокты», «Козы Корпеш — Баян слу».

Скончался 12 июня 1956 года, похоронен на Центральном кладбище Алматы.

Примечания

Источник 
 

Заслуженные деятели искусств Казахской ССР
Выпускники Харьковских гимназий Российской империи
Преподаватели Казахской консерватории
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты